São Sebastião do Maranhão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião do Maranhão (ort), Minas Gerais, 
 São Sebastião do Maranhão (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar